Das Wort Salton kann folgende Bedeutungen haben:

Gewässer und Orte:
 Saltonsee – ein See in Kalifornien
 Salton City – ein Ort nahe dem Saltonsee
 Salton Sea Beach – ein Ort nahe dem Saltonsee

Familienname folgender Personen:

 Gerard Salton (1927–1995) – ein Informatikprofessor

Weitere Bedeutungen:

 ein Teil eines Filmnamens, siehe The Salton Sea